Александр Аммон:
 Аммон, Александр Германович (1860—1891) — юрист и педагог Российской империи.
 Аммон, Александр Людвигович (1881—?) — кадровый офицер Русской императорской армии, штабс-капитан, участник Первой Мировой войны, Георгиевский кавалер; старший брат К. Л. Аммона.